Existen los siguientes isómeros estables del butanodiol:
1,2-butanodiol
1,3-butanodiol
1,4-butanodiol
2,3-butanodiol

Alcanodioles